Joren van Pottelberghe, né le  à Zoug dans le canton de Zoug en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace et belge. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Né le  à Zoug de deux parents belges qui se sont connus en Suisse, Joren Van Pottelberghe commence à patiner à l’âge de trois ans grâce à sa marraine, avant d’intégrer le mouvement junior du EV Zoug. En 2013, à l’âge de 16 ans, il quitte la Suisse pour rejoindre les juniors du Linköping HC, en Suède. Il gravit peu à peu les échelons dans son club suédois. Au terme de la saison 2014-2015, il est sélectionné par la Suisse pour disputer le championnat du monde des moins de 18 ans qui se déroule à Zoug et Lucerne. Avec la Suisse, il termine à la quatrième place du tournoi. Quelques semaines plus tard, il est repêché au  tour ( au total) par les Red Wings de Détroit à l’occasion du repêchage d'entrée dans la LNH. La saison 2015-2016 est sa dernière avec les juniors de Linköping. Durant cette saison, il est également sélectionné pour jouer son premier championnat du monde junior. D’abord remplaçant, avec Ludovic Waeber, de Gauthier Descloux, il profite des déboires de ses concurrents, pourtant plus âgés, pour prendre la place de titulaire et aider son équipe à se maintenir en division élite.

Après son expérience en Suède, il revient en Suisse, et plus précisément au HC Davos, où il entre en concurrence avec Gilles Senn pour prendre la succession de Leonardo Genoni, parti au CP Berne, devant le filet. Senn s’impose peu à peu comme titulaire mais van Pottelberghe est tout de même aligné à 17 reprises en championnat, ainsi lors de trois rencontres en Coupe de Suisse et quatre en Ligue des champions. En décembre, il participe également à ses seconds mondiaux juniors, qu’il termine à la septième place, après une élimination en quarts de finale face aux États-Unis, futurs vainqueurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013||EV Zoug M20||Junior Élites A||4|| || || || || ||2,17|| || || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||EV Zoug M17||||14|| || || || || ||2,62|| || || ||4|| || || || ||2,71|| || || 
|-
|2013-2014||Linköping HC M18||||8|| || || ||480|| ||1,62||91,9||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Linköping HC M18||||7|| || || ||399|| ||2,10||92,6||2||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Linköping HC M20||J20 SuperElit||5|| || || ||312|| ||3,08||89,2||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Linköping HC M18||J18 Elit||11|| || || ||665|| ||1,89||92,5||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Linköping HC M18||J18 Allsvenskan||15|| || || ||912|| ||1,25||94,9||4||0||5|| || ||299|| ||2,41||91,5||1||0
|-
|2015-2016||Linköping HC M20||J20 SuperElit||19|| || || |||| ||2,63||89,6||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Davos||LNA||17||10||6||0||||44||2,63||90,6||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Davos U20||Junior Élites A||34|| || || || || ||2,76|| || || ||3|| || || || ||5,00|| || || 
|-
| 2017-2018 || HC Davos || LNA ||24|| || || || || ||3,01|| 90,5|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || Rungsted Ishockey|| Metal Ligaen || 4|| || || || || ||2,53|| 88,5|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || EHC Kloten|| LNB || 24|| || || || || ||2,29|| 92,1|| || ||2|| || || || ||1,87||92,5 || || 
|-
| 2019-2020 || HC Davos || LNA || 25|| 12|| 8||2 || || ||2,62|| 91,6 ||1 || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 ||  HC Bienne || LNA || 40|| 22|| 11||4 || || ||2,49|| 91,4 ||2 || ||2||0||1|| || ||1,17||92,5||0||
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || LNA ||  || 

|2015|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||7||424|| ||3,40||88,1||1||0||
|-
|2016|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||285|| ||3,16||88,7||1||0||
|-
|2017|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5||303|| ||3,17||90,9||0||0||
|-
|2016||HC Davos||Ligue des champions||4||180|| ||4,00||89,2||0||0||
|-
|2017||HC Davos||Coupe de Suisse||3|| || ||2,48|| || || ||Quart de finale

Notes et références 

Naissance en juin 1997
Naissance à Zoug
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur belge de hockey sur glace
Sportif zougois
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bienne
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du EHC Kloten